Андрохново — название населённых пунктов в России:

 Андрохново — бывшая деревня, микрорайон в черте города Псков.
 Андрохново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Андрохново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.